Pokemouche est un nom d'origine micmaque pouvant désigner plusieurs lieux dans la province canadienne du Nouveau-Brunswick:

le village de Pokemouche
le village de Baie-du-Petit-Pokemouche
la réserve indienne de Pokemouche 13
la rivière Pokemouche
la baie de Pokemouche
la baie du Petit-Pokemouche
la seigneurie de Pokemouche

Le nom peut aussi s'appliquer à d'autres villages de la vallée de la rivière Pokemouche, soit l'Évangéline, Inkerman, Landry, Maltempèque, Sainte-Rose, Six Roads et Village-Blanchard.

Comté de Gloucester (Nouveau-Brunswick)
Péninsule acadienne